

Sigle
 ANH (dall'inglese Atrial natriuretic hormone) – Peptide natriuretico atriale (ANP), un ormone

Codici 
 ANH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Anuha Island Resort (Isole Salomone)
 anh – codice ISO 639-3 della lingua nend

Mineralogia 
 Anh – abbreviazione di anidrite

Note